Максвелл () може означати:

Персоналії

Прізвище 

 Вільям Максвелл (; 1876—1940) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Гіслейн Максвелл (;  1961) — британська світська левиця, дочка медіамагната Роберта Максвелла.
 Джеймс Клерк Максвелл (; 1831—1879) — шотландський вчений, створив теорію електромагнітного поля
 Девід Максвелл (;  1951) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1976).
 Роберт Максвелл (, уроджений Ян Людвік Гох, ; 1923—1991) — британський медіамагнат, видавець і власник газет, лорд.
 Стелла Максвелл (;  1990) — новозеландська і британська топ-модель ірландського походження.

Ім'я 

 Максвелл Акості (; 1991) — ганський футболіст, півзахисник.
 Максвелл Перкінс (; 1884—1947) — американський літературний редактор.
 Максвелл Фінланд (; 1902—1987) — американський фтизіатр, дослідник застосування антибіотиків для лікування туберкульозу.

Топоніми

Максвелл — місто, штат Айова
 Максвелл — селище, штат Небраска
 Максвелл — селище, штат Нью-Мексико
 Максвелл — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Інше 
 Максвел — одиниця вимірювання магнітного потоку в системі СГСМ
 Максвелл () — діюча військово-повітряна база Повітряних сил США.
 12760 Максвелл (12760 Maxwell) — астероїд головного поясу, відкритий 9 жовтня 1993 року.